«Апо́стол» () — аргентинский немой анимационный фильм снятый в 1917 году режиссёром . Считается первым в мире полнометражным мультфильмом.

История 
, иммигрант из Италии, специализировался на политических карикатурах. В 1916 году он познакомился с другим итальянцем, одним из основателей аргентинского кинематографа . Под его руководством он снял короткометражную анимационную сатиру «Вторжение в провинцию Буэнос-Айрес», после чего приступил к созданию более масштабной картины.

В фильме было , кроме того, Кристиани задействовал макеты зданий. Он использовал технику вырезной перекладки, опробованный Валье в выпусках политической хроники. Режиссёр проводил съёмки на крыше своего дома, чтобы получить естественное освещение.

Хотя фильм имел некоторый успех, большая часть копий пошла на изготовление целлулоидных расчёсок, как было принято в то время. Единственный сохранившийся экземпляр сгорел во время пожара в студии Валье в 1926 году.

Сюжет 
Президент Аргентины Иполито Иригойен попадает на небо. Он хочет очистить Буэнос-Айрес от безнравственности и коррупции, но вместо этого уничтожает его.

Примечания

Литература 
 G. Bendazzi. L’uomo che anticipò Disney. Il cinema d’animazione di Quirino Cristiani. Roma, 2007.

Ссылки 
 Fantasías animadas
 El argentino que le ganó a Disney
 

Полнометражные мультфильмы Аргентины
Чёрно-белые мультфильмы
Немые фильмы Аргентины
Утерянные мультфильмы
Мультфильмы 1917 года
История мультипликации
Мультфильмы в технике перекладки
Немые мультфильмы
Появились в 1910-е годы в Аргентине
1917 год в Аргентине
Чёрно-белые фильмы Аргентины